

Note et référence